Поручин (Україна)
 Поручин (Білорусь)